Johannes Vogel (29 de Abril de 1982, Wermelskirchen) é um político alemão do FDP.

Políticos da Alemanha